

Географија 

 Барт (Немачка) град је у Немачкој.
 Барт (општина) општина је у Француској.

Презимена 

 Арношт Барт (1870—1956) био је лужичкосрпски политичар.
 Јакуб Барт Ћишински (1856—1909) био је лужичкосрпски песник.
 Карл Барт (1886—1968) био је швајцарски математичар.
 Ролан Барт (1915—1980) био је француски теоретичар књижевности.
 Хајнрих Барт (1821—1865) био је немачки истраживач Африке.

  

Лужичкосрпска презимена